Balistreri ist der Familienname folgender Personen:

 Rosa Balistreri (1927–1990), sizilianische Volkssängerin
 Silvia Balistreri, sizilianische Opernsängerin